Il termine battaglia di Poitiers si riferisce a varie battaglie
 La battaglia di Poitiers del 507 (meglio nota come Battaglia di Vouillé), vinta da Clodoveo I, re dei Franchi, contro Alarico II, re dei Visigoti
 La battaglia di Poitiers del 10 ottobre 732, combattuta dai francesi guidati da Carlo Martello contro i Mori.
 La battaglia di Poitiers combattuta il 19 settembre 1356, durante la Guerra dei cent'anni.
 L'assedio di Poitiers durante le guerre di religione francesi